Vougy (Haute-Savoie)
 Vougy (Loire)